Джастін Кріппс — канадський бобслеїст. 
 Стаффорд Кріппс — британський політик.